Casse è il termine francese che indica una alterazione nell'aspetto di un vino.
  Con casse si intendono le casse acustiche (diffusori) degli impianti audio.
 Mattia Casse – sciatore alpino italiano
 Alessandro Casse – ex sciatore italiano